Nadir steht für:

 Nadir (Richtungsangabe), der Fußpunkt gegenüber dem Zenit
 Nadir (Medizin), ein Tiefstwert von Messwerten
 Nadir (Internetportal), linksradikales deutsches Internetportal
 ein jüdischer Stamm, siehe Banū n-Nadīr
 Nadir Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika

Nadir ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelhaq Nadir (* 1993), marokkanischer Boxer
 Jean-Pierre Nadir (* 1965), französischer Unternehmer
 Kerime Nadir (1917–1984), türkische Schriftstellerin
 Moische Nadir (1885–1943), US-amerikanischer Schriftsteller und Satiriker 

Siehe auch:
 Nader